Carrie – powieść Stephena Kinga
 Carrie – film z 1976
 Carrie – film z 2002
 Carrie – film z 2013
 Siostra Carrie – film z 1952
 Carrie – singel Europe
 Carrie – singel Cliffa Richarda
 Carrie Bradshaw